Shout (v angličtině „křik“) má více významů:

Film a televize 
 Křik (The Shout) – film režiséra Jerze Skolimowského z roku 1978
 Křik (Shout) – film režiséra Jeffreyho Hornadaye z roku 1991

Hudba 
 Shout (hudební skupina)
 Shout Records – hudební vydavatelství
 Shout! The Legend of The Wild One – muzikál

Alba 
 Shout! (album, The Isley Brothers) (1959)
 Shout (album, Devo) (1984)
 Shout! (album, Gov't Mule) (2013)

Skladby 
 Shout (píseň, Ant & Dec)
 Shout (píseň, The Isley Brothers)
 Shout (píseň, Tears for Fears)
 Shout (píseň, Dizzee Rascal)

Lidé 
 Alfred Shout – australský voják z první světové války